ARA Sarandí es el nombre de los siguientes buques de guerra argentinos:
 ARA Sarandí (P-33), fragata de la clase Tacoma (ex USS Uniontown)
 ARA Sarandí (D-13), destructor MEKO-360.
Sarandí